

Geografia 
Zan – comune del Libano nel distretto di Batrun

Personaggi immaginari
Zan – personaggio dei cartoni DC Comics
Zan – personaggio della saga di libri I guardiani di Ga'Hoole
Generale Zan – personaggio del manga Devilman

Persone
Alessandro Zan – politico e attivista italiano
Gökhan Zan – calciatore turco
Ivan Žan – organista e compositore croato
Ni Zan – pittore e monaco taoista cinese
Robert Žan – sciatore alpino sloveno (già jugoslavo)
Tomasz Zan – poeta e attivista polacco
Zinny J. Zan – cantante heavy metal svedese

Altro
 Zan – cognome italiano
 Zan – film del 2018 diretto da Shin'ya Tsukamoto
Žan – variante del nome proprio di persona maschile Giovanni
Lingue zan – sottofamiglia linguistica delle lingue caucasiche meridionali
Ponte di Zan – ponte medievale che si trova sul rio Busti al confine tra i comuni di Vobbia e Isola del Cantone